Toto je seznam nejlepších hráčů v  jednotlivých sezónách 1. české hokejové ligy.

Nejproduktivnější hráč 
2021/2022: Luboš Rob (Vsetín), 55 bodů
2020/2021: Matěj Beran (Litoměřice), 52 bodů
2019/2020: Petr Kafka (Frýdek-Místek), 70 bodů
2018/2019: Luboš Rob (Vsetín), 65 bodů
2017/2018: Tomáš Nouza (Prostějov), 57 bodů
2016/2017: Tomáš Čachotský (Jihlava), 52 bodů
2015/2016: David Stach (Kladno), 91 bodů
2014/2015: Tomáš Nouza (České Budějovice), 77 bodů
2013/2014: Tomáš Čachotský (Jihlava), 65 bodů
2012/2013: Jaroslav Roubík (Ústí nad Labem), 61 bodů
2011/2012: Jaroslav Roubík (Ústí nad Labem), 58 bodů
2010/2011: Tomáš Čachotský (Jihlava), 48 bodů
2009/2010: Radek Duda (Chomutov), 60 bodů
2008/2009: Daniel Hodek (Jihlava), 57 bodů
2007/2008: Milan Kostourek (Chomutov), 53 bodů
2006/2007: Petr Kaňkovský (Jihlava), 71 bodů
2005/2006: Oldřich Bakus (Jihlava), 65 bodů
2004/2005: Václav Prospal (České Budějovice), 88 bodů
2003/2004: Petr Kaňkovský (Jihlava), 59 bodů
2002/2003: Robert Kysela (Kladno), 50 bodů
2001/2002: Mojmír Musil (Liberec), 54 bodů
2000/2001: Kamil Koláček (Chomutov), 50 bodů
1999/2000: Jiří Cmunt (Beroun), 51 bodů

Nejlepší střelec 
2021/2022: Riku Sihvonen (Litoměřice), 28 branek
2020/2021: Ladislav Bittner (Třebíč), 25 branek
2019/2020: Martin Kadlec (Litoměřice), 32 branek
2018/2019: Luboš Rob (Vsetín), 39 branek
2017/2018: Tomáš Divíšek (Prostějov), 24 branek
2016/2017: Jan Kloz (Kladno), 22 branek
2015/2016: Vítězslav Bílek (Kladno), 45 branek
2014/2015: Jaroslav Roubík (Ústí nad Labem), 38 branek
2013/2014: Tomáš Nouza (Mladá Boleslav), 34 branek
2012/2013: Matěj Pekr (Olomouc), 31 branek
2011/2012: Daniel Hodek (Jihlava), 31 branek
2010/2011: Tomáš Urban (Benátky nad Jizerou), 22 branek
2009/2010: Daniel Hodek (Jihlava), 25 branek
2008/2009: Oldřich Bakus (Jihlava), 27 branek
2007/2008: Milan Kostourek (Chomutov), 26 branek
2006/2007: Ladislav Boušek (Chomutov), 31 branek
2005/2006: David Appel (Kometa), 30 branek
2004/2005: Tomáš Martinec (Hradec Králové), 29 branek
2003/2004: Oldřich Bakus (Jihlava), 23 branek
2002/2003: Michal Jeslínek (Chomutov), 28 branek
2001/2002: Mojmír Musil (Liberec), 31 branek
2000/2001: Richard Richter (Kadaň), 28 branek
1999/2000: Jiří Cmunt (Beroun), 21 branek

Nejproduktivnější obránce 
2021/2022: Jan Pohl (Sokolov), Jiří Klimíček (Prostějov) 33 bodů
2020/2021: Jakub Husa (Kolín), 32 bodů
2019/2020: Pavel Pýcha (České Budějovice), 60 bodů
2018/2019: Ondřej Slováček (Vsetín), 39 bodů
2017/2018: Jiří Drtina (Slavia), 32 bodů
2016/2017: Jiří Říha (Jihlava), 44 bodů
2015/2016: Brendon Nash (Kladno), 43 bodů
2014/2015: Tomáš Sedlák (Šumperk), 33 bodů
2013/2014: Tomáš Sedlák (Šumperk), 41 bodů
2012/2013: Lukáš Poživil (Ústí nad Labem), 39 bodů
2011/2012: Jan Klobouček (Ústí nad Labem), 40 bodů 
2010/2011: Jaroslav Nedvěd (Beroun), 25 bodů 
2009/2010: Roman Němeček (Ústí nad Labem), 29 bodů
2008/2009: Lukáš Pulpán (Chomutov), 36 bodů
2007/2008: Martin Ťupa (Chomutov), 33 bodů
2006/2007: Bedřich Ščerban (Třebíč), 31 bodů 
2005/2006: Ondřej Kříž (Olomouc), 25 bodů
2004/2005: Radek Martínek (České Budějovice), 30 bodů 
2003/2004: Stanislav Mečiar (Hradec Králové), 24 bodů
2002/2003: Pavel Mojžíš (Kladno), 24 bodů
2001/2002: Pavel Maleček (Beroun), 30 bodů 
2000/2001: Valdemar Jiruš (Liberec), 37 bodů
1999/2000: Martin Ťupa (Chomutov), 33 bodů

Nejvyšší úspěšnost zákroků  
2021/2022: Lukáš Klimeš (Přerov), 93.75 %
2020/2021: David Gába (Vsetín), 92.20 %
2019/2020: Lukáš Klimeš (Přerov), 94,22 %
2018/2019: Lukáš Klimeš (Přerov), 92,63 %
2017/2018: Filip Novotný (Karlovy Vary), 94,90 %
2016/2017: Miroslav Svoboda (Jihlava), 94,43 %
2015/2016: David Honzík (Jihlava), 93,70 %
2014/2015: Jan Strmeň (Chomutov), 95,17 %
2013:2014: Tomáš Vošvrda (Olomouc), 94,36 %
2012/2013: Miroslav Hanuljak (Kadaň), 94,08 %
2011/2012: Libor Kašík (Olomouc), 94,35 %
2010/2011: Pavel Francouz (Ústí nad Labem), 94,09 %
2009/2010: Kamil Jarina (Kadaň) a Filip Landsman (Chrudim), 93,72 %
2008/2009: Martin Němec (Chrudim), 94,13 %
2007/2008: Jakub Štěpánek (Sareza Ostrava), 94,57 %
2006/2007: Alexandr Hylák (Hradec Králové), 94,22 %
2005/2006: Jaroslav Hübl (Kadaň), 93,94 %
2004/2005: Jan Chábera (České Budějovice), 93,54 %
2003/2004: Petr Svoboda (Olomouc), 94,31 %
2002/2003: Zdeněk Orct (Kladno), 93,48 %
2001/2002: Pavel Maláč (Prostějov), 94,25 %
2000/2001: Kamil Jarina (Chomutov), 94,70 %
1999/2000: Lukáš Sáblík (Jihlava), 93,51 %

Nejproduktivnější junior  
2021/2022: Josef Koláček (Litoměřice), 18 bodů
2020/2021: Michal Gut (Sokolov), 21 bodů
2019/2020: Matyáš Filip (Ústí nad Labem), 27 bodů
2018/2019: Jan Hladonik (Frýdek-Místek), 33 bodů
2017/2018: Adam Kubík (Kladno), 26 bodů
2016/2017: Lukáš Jašek (Frýdek-Místek), 28 bodů
2015/2016: Tomáš Andres (Slavia), 20 bodů
2014/2015: Luboš Rob (České Budějovice), 34 bodů
2013:2014: Adam Chlapík (Litoměřice), 18 bodů
2012/2013: Dominik Simon (Litoměřice), 19 bodů
2011/2012: Tomáš Rubeš (Beroun), 21 bodů
2010/2011: Petr Šenkeřík (Havl. Brod), 16 bodů
2009/2010: Lukáš Radil (Chrudim), 21 bodů
2008/2009: Vladimír Stejskal (Třebíč), 19 bodů
2007/2008: Tomáš Rod (Mladá Boleslav), 15 bodů
2006/2007: Marek Laš (Třebíč), 16 bodů
2005/2006: Tomáš Mertl (Jindřichův Hradec), 13 bodů
2004/2005: Roman Červenka (Hradec Králové), 23 bodů
2003/2004: Jakub Hulva (Opava) a Martin Krupka (Mladá Boleslav), 6 bodů
2002/2003: Petr Domin (Hradec Králové), 13 bodů
2001/2002: Petr Jaroš (Ústí nad Labem), 11 bodů
2000/2001: Jiří Polanský (Brno), 27 bodů
1999/2000: Zdeněk Mráz (Žďár nad Sázavou), 8 bodů

Nejlepší statistika +/- 
2021/2022: Luboš Rob (Vsetín), +39
2020/2021: Zach Frye (Kladno), +28
2019/2020: Pavel Pýcha (České Budějovice), +41
2018/2019: René Vydarený (České Budějovice), +29
2017/2018: Petr Štindl (Kladno), +31
2016/2017: Tomáš Nouza (České Budějovice), +27
2015/2016: Vítězslav Bílek (Kladno), +36
2014/2015: Nikola Gajovský (Chomutov), +27
2013/2014: Ctirad Ovčačík (Mladá Boleslav), +40
2012/2013: Jaroslav Roubík (Ústí nad Labem), +36 
2011/2012: Jan Klobouček (Ústí nad Labem), +44 
2010/2011: David Havíř (Chomutov), +26 
2009/2010: Roman Němeček (Ústí nad Labem), +33 
2008/2009: Michal Jeslínek (Chomutov), +28 
2007/2008: František Bombic (Chomutov), +33 
2006/2007: Jaroslav Roubík (Hradec Králové), +31 
2005/2006: Oldřich Bakus (Jihlava), +28 
2004/2005: Václav Prospal (České Budějovice), +57 
2003/2004: Marian Morava (Jihlava), +28 
2002/2003: Patrik Fink (Kladno), +18 
2001/2002: Angel Krstev (Liberec), +29 
2000/2001: Valdemar Jiruš (Liberec) a Richard Cachnín (Jihlava), +25
1999/2000: Daniel Zápotočný (Jihlava), +18

1. česká hokejová liga